Dr. med. Hiob Prätorius steht für:

 Frauenarzt Dr. med. Hiob Prätorius (Curt Goetz), Bühnenstück von Curt Goetz (1934)
 Dr. med. Hiob Prätorius (Curt Goetz), Neufassung des Bühnenstücks (1953)
 Frauenarzt Dr. Prätorius, deutscher Film von Curt Goetz und Karl Peter Gillmann (1950)
 Dr. med. Hiob Prätorius (1965), deutscher Film von Kurt Hoffmann